Heart and Soul — збірка англійської групи Joy Division, яка була випущена у грудні 1997 року.

Композиції 
 Digital – 2:53
 Glass – 3:56
 Disorder – 3:31
 Day of the Lords – 4:49
 Candidate – 3:05
 Insight – 4:28
 New Dawn Fades – 4:48
 She's Lost Control – 3:56
 Shadowplay – 3:55
 Wilderness – 2:38
 Interzone – 2:16
 I Remember Nothing – 5:56
 Ice Age – 2:25
 Exercise One – 3:08
 Transmission – 3:37
 Novelty – 4:01
 The Kill – 2:16
 The Only Mistake – 4:19
 Something Must Break – 2:53
 Autosuggestion – 6:10
 From Safety to Where...? – 2:27
 She's Lost Control – 4:57
 Sound of Music – 3:55
 Atmosphere – 4:11
 Dead Souls – 4:57
 Komakino – 3:54
 Incubation – 2:52
 Atrocity Exhibition – 6:05
 Isolation – 2:52
 Passover – 4:46
 Colony – 3:55
 A Means to an End – 4:07
 Heart and Soul – 5:51
 Twenty Four Hours – 4:26
 The Eternal – 6:07
 Decades – 6:13
 Love Will Tear Us Apart – 3:27
 These Days – 3:26
 Warsaw – 2:26
 No Love Lost – 3:42
 Leaders of Men – 2:34
 Failures – 3:44
 The Drawback – 1:46
 Interzone – 2:11
 Shadowplay – 4:10
 Exercise One – 2:28
 Insight – 4:05
 Glass – 3:29
 Transmission – 3:51
 Dead Souls – 4:55
 "Something Must Break – 2:53
 Ice Age – 2:36
 Walked in Line – 2:46
 These Days – 3:27
 Candidate – 1:57
 The Only Mistake – 3:43
 Chance (Atmosphere) – 4:54
 Love Will Tear Us Apart – 3:22
 Colony – 4:03
 As You Said – 2:01
 Ceremony – 4:57
 In a Lonely Place (Detail) – 2:26

Учасники запису 
 Єн Кертіс — гітара
 Бернар Самнер — гітара
 Пітер Хук — барабани
 Стефен Морріс — бас-гітара

Джерела 
 Heart and Soul  allmusic
 Heart and Soul

Альбоми Joy Division